El  marquesado del Burgo  es un Título Nobiliario de Dos Sicilias.

Marqueses del Burgo

Historia de los marqueses del Burgo 

 El  I Marqués del Burgo 

 José María Solano y Gil Delgado, marqués del Socorro,   marqués del Burgo (1965)  ha solicitado autorización para su uso en España.

Véase también 
 Títulos nobiliarios extranjeros
 Marqueses extranjeros

Referencias 
 Geneall.net
 ABC genealogía
 es.rodovid.org
 B.O.E. desde 1970 hasta 2012.
 Relación de títulos nobiliarios vacantes, y principales documentos que contiene cada expediente...María Teresa Fernández-Mota de Cifuentes, Spain. Ministerio de Justicia. Archivo, Instituto Luis de Salazar y Castro.
 Elenco de Grandezas y Títulos Nobiliarios españoles de 1992 (Títulos extranjeros recaídos legalmente en súbditos españoles o extranjeros residentes en España, por sentencia de los tribunales e informe de los organismos competentes en la nación de origen de los títulos, a cuya titulación y uso tienen completo derecho, de acuerdo con las leyes referentes a la materia en el país de origen de la merced).

Burgo